Verwoesting van Leuven (1914) - oorlogsmisdaad in de Eerste Wereldoorlog
 Verwoesting van Leuven (1944) - bombardementen in de Tweede Wereldoorlog